Arroyo Tala Chico ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Tala Chico (Arroyo Tala), ein Nebenfluss des Arroyo Tala im Departamento San José, Uruguay
 Arroyo Tala Chico (Arroyo del Tala), ein Nebenfluss des Arroyo del Tala im Departamento Durazno, Uruguay